Oshare kei（おしゃれ系）é um subgênero do Visual Kei que segue o estilo "fofo", "brilhante" e "colorido". Significa janotismo que é excessivo rigor ou luxo no trajar; apuro; ostentação. Geralmente os integrantes de bandas ditas Oshare muito raramente utilizam "costumes", vestem antes roupas de várias marcas de street fashion japonesas como H.Naoto, Sex Pot Revenge etc... Como os An Cafe por exemplo. Oshare Kei apenas como um modo de fazer Visual Kei, pois como podes ver o conceito de uma banda Oshare em termos de visual converge com uma banda de Visual, pois ambos expressam-se através de visuais.

Ver também 
 J-rock
 Visual kei

Moda do Japão
J-rock
Visual kei